Jammers ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Jammers (1937–2020), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Ewald Jammers (1897–1981), deutscher Musikwissenschaftler und Bibliothekar
 Hans Jammers (1907–1974), deutscher Unternehmer und Textilfabrikant

Jammers ist in der Belletristik
 eine fiktive Schweizer Stadt in mehreren Romanen des Schriftstellers Otto F. Walter.